Сергей Плеха́нов:
 Плеханов, Сергей Николаевич (1878—1920) — русский военачальник, генерал.
 Плеханов, Сергей Николаевич (род. 1949) — российский прозаик, писатель-фантаст.
 Плеханов, Сергей Яковлевич (1935—2010) — тренер по лыжным гонкам, заслуженный тренер СССР и России.